67 Tarutyński Pułk Piechoty Wielkiego Herzoga Oldenburskiego (ros. 67-й пехотный Тарутинский Великого Герцога Ольденбургского полк) - pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 29 listopada 1796 (już po śmierci Katarzyny II Wielkiej a przed koronacją Pawła I Romanowa).

Święto pułkowe: 6 października. Dyslokacja w 1914: Kowel (Ковель).

Pułk wziął udział w działaniach zbrojnych epoki napoleońskiej, a także w działaniach zbrojnych okresu I wojny światowej.

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 19 Korpus Armijny (19 АК, 19 армейский корпус), Białystok
 17 Dywizja Piechoty (17-я пехотная дивизия), Chełm
 2 Brygada Piechoty, Kowel
 67 Tarutyński Pułk Piechoty (67-й пехотный Тарутинский полк), Kowel

Bibliografia 
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 - 1914, Petersburg 1914.
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Linki zewnętrzne 
  (pl)
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?form_type_id=7&id=698 (ru)

Pułki piechoty Imperium Rosyjskiego